Вантроль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Вантроль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу